Fahisoi bezeichnet:

 Fahisoi (Lequidoe), ein Suco im osttimoresischen Verwaltungsamt Lequidoe
 Fahisoi (Ort), ein Ort im osttimoresischen Suco Fahisoi, im Verwaltungsamt Lequidoe
 Fahisoi (Remexio), ein Suco im osttimoresischen Verwaltungsamt Remexio